Der Dreiband Grand Prix 1996/6 war das 69. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 18. bis zum 25. September 1996 in Rotterdam statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „GRAND PRIX ROTTERDAM 1996“ ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Rotterdam seinen 23. Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Raimond Burgman mit 3:2 Sätzen. Platz drei sicherte sich der Türke Semih Saygıner durch einen 2:0-Sieg gegen Tonny Carlsen.

Turniermodus 
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich 10 Spieler für die Grundrunde im Hauptturnier und trafen auf 14 gesetzte Spieler. Das komplette Turnier (bis auf das Spiel um Platz drei) wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab Platz 9 zählte der Generaldurchschnitt (GD).

2. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

Grundrunde

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996/6
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in Rotterdam